Léo Bergère (1996-), un triathlète français.
 Marc Bergère (1963-), un historien français, spécialiste de l’Épuration en France ;
 Marie-Claire Bergère née Feugeas (1933-), une historienne et sinologue française ;
 Ouida Bergère (1886-1974), une scénariste et actrice américaine ;
 Peggy Bergère dite Peg (1979-), une ancienne joueuse de hockey sur gazon française ;
 Sylvain Bergère (1964-), un photographe, réalisateur, auteur de documentaires et de clips musicaux ;
 Valérie Bergère (1875-1938), une comédienne germano-américaine, active à Broadway.

Bergère peut aussi désigner : 
 bergère, le féminin de berger, une gardienne de troupeau ;
 bergère, un siège individuel à dossier et accotoirs fermés, généralement garni ;
 Bergère, un cours d'eau du plateau suisse, affluent du Rhône, s'écoulant dans le canton de Vaud.

Bergères peut désigner :
 Bergères, une commune française située dans le département de l'Aube et la région Champagne-Ardenne.

Voir aussi 
 Bergère d’Ivry, le surnom d’Aimée Millot, dont l'assassinat en 1827 connut une postérité littéraire
 La bergère et le ramoneur, un conte de Hans Christian Andersen
 La bergère et le ramoneur, titre original de Le Roi et l'Oiseau, un film de Paul Grimault